Zoccoli – tipo di terminazione dei mammiferi ungulati
 Zoccoli – calzatura
 Frittata con gli zoccoli – piatto italiano tradizionale della Toscana
 18661 Zoccoli – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Zoccolo (disambigua)

Altri progetti